

Топоним 
Щекуны —  деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Этноним 
Щекуны — этнонимичная группа однодворцев.